Een aantal van twintig, zie Stijg (aantal).
Een manier van aanvallen in het volleybal, zie Stijg (volleybal).
Een alternatieve benaming voor een ontsteking van de ooglidrand: Hordeolum externum.